Mangystau – miejscowość w zachodnim Kazachstanie, w obwodzie mangystauskim
 Mangystau – półwysep w zachodnim Kazachstanie, nad Morzem Kaspijskim
 Mangystau – wyżyna w zachodnim Kazachstanie

Zobacz też 
 Zatoka Mangystauska – zatoka Morza Kaspijskiego